Parlamentsvalget i Storbritannien 2005 blev afholdt 5. maj, parlamentet blev opløst 11. april. Forventningerne var at valgdatoen skulle blive meddelt 4. april 2005, men eftersom pavens begravelsesdato blev offentliggjort samme dag, valgte Tony Blair at vente til 5. april.

Ved valget skulle vælges 646 repræsentanter, og ikke 659 som ved valget i 2001, eftersom den tidligere overrepræsentation for Skotland blev afskaffet efter genindføringen af det skotske parlamentet i 1999. Antallet af skotske valgkredse gik samtidigt ned fra 72 til 59.

Resultat 

Storbritannien 2005
Storbritanniens politik